Roberto Carlos puede hacer referencia a:

 Roberto Carlos (cantante) (n.1941), cantautor brasileño.
 Roberto Carlos (futbolista) (n.1973), futbolista y entrenador brasileño.